Jéhanne oder Jehanne steht für:
 Jehanne (Film), französischer Kurzfilm von Robert Enrico aus dem Jahr 1956 
 Jehanne (Vorname), weibliche Vorname 

Jéhanne oder Jehanne ist der Familienname folgender Personen:
 Édith Jéhanne (1899–1949), französische Stummfilmschauspielerin der 1920er Jahre